René Cassagne, homme politique ;
 René-Jean-Paul Cassagne (1898-1967), combattant de la Première Guerre mondiale, passionné de rugby et franc-maçon.
René Cassagne, personnage secondaire de Plus belle la vie.